Zádolí ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Zádolí, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Zádolí, Ortsteil von Neveklov, Okres Benešov 
 Zádolí, Ortsteil von Trnov, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Zádolí, Ortslage von Vamberk, Okres Rychnov nad Kněžnou